Raspanilla puede referirse a;
 el nombre común de la planta Ribes alpinum; o
 el nombre común de la planta Ribes uva-crispa.